Dieter Lindner est un nom de personnalité, souvent allemandes, qui peut se référer à :

 Dieter Lindner (1937-), athlète allemand vice-champion olympique en 1964.
 Dieter Lindner (1939-), joueur allemand et président de l'Eintracht Francfort.